Les Poupées (Le bambole), film à sketches franco-italien réalisé par Mauro Bolognini, Luigi Comencini, Dino Risi et Franco Rossi (1965)
 Les Poupées (Dolls), film américain réalisé par Stuart Gordon (1987)
 Les Poupées, pièce de théâtre de Martin Provost